Levison ist der Familienname folgender Personen:
 Beth Levison, US-amerikanische Dokumentarfilmerin und -produzentin
 Georg Christoph Levison (1845–1879), deutscher Handelspionier und Entdecker 
 Wilhelm Levison (1876–1947), deutscher Historiker
 Jacob Harold Levison, bekannt als Jay Livingston (1915–2001), US-amerikanischer Komponist
 Iain Levison (* 1963), US-amerikanischer Schriftsteller  

Levison steht für:
 (6909) Levison, marsbahnstreifender Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Löwisohn
 Loewysohn (Löwysohn)
 Lewisohn
 Lewinsohn, Levinson
 Levysohn